Regno di Polonia è il nome assunto da vari stati nella storia della Polonia:
 Regno di Polonia (1025-1138) – sotto l'inizio della dinastia Piast
 Regno di Polonia (1138-1320) – durante il periodo della frammentazione
 Regno di Polonia (1320-1385) – con gli ultimi Piast e gli Angiò
 Regno di Polonia (1385-1569) – sotto la dinastia Jagellonica
 Regno di Polonia (1569-1795) –  parte della Confederazione polacco-lituana con il nome ufficiale di Corona del Regno di Polonia
 Regno di Polonia (1815-1915) – Stato vassallo della Russia imperiale, detto anche Regno del Congresso
 Regno di Polonia (1916-1918) – Stato fantoccio degli imperi austro-ungarico e tedesco

Pagine correlate 
 Polonia
 Repubblica di Polonia